Báruch, někdy též Báruk ( בָרוּךְ, Baruch požehnaný) je hebrejské jméno, užívané od biblických dob až do současnosti, jehož se někdy užívá i jako příjmení.

Jméno je svým kořenem ברך b-r-ch příbuzné slovu brachá, požehnání (hebrejsky בְרַכָה, pl. בְרַכוֹת brachot). Tentýž kořen sdílejí i jiné semitské jazyky, a totéž jméno pak lze nalézt i v nich, např. arabská jména Barack nebo Mubarak.

Lidé se jménem Báruch 
 Báruch (prorok) – starozákonní prorok, domnělý autor knihy Báruch a dalších apokryfů
 Báruch, syn Zabbajův – pomocník Nehemiášův při obnově Jeruzaléma
 Báruch, syn Kol-Chozehův – člen kmene Juda, který se usídlil v Jeruzalémě

 Baruch Spinoza – holandský novověký filozof
 Baruch Blumberg – americký nositel Nobelovy ceny, vynálezce vakcíny proti žloutence typu B

 Bernard Baruch – americký finančník a spekulant, prezidentský poradce

Související články 
 Barack

Mužská jména hebrejského původu